Quinta, pode referir-se a:
 Quinta-feira — dia da semana
 Quinta (propriedade) — propriedade rural
 Quinta (música) — intervalo musical entre uma nota e a quinta nota na sequência de uma escala, a partir da primeira nota escolhida
 Quinta (Rio Grande) — bairro de Rio Grande, no Rio Grande do Sul
 Quinta de Tilcoco — comuna chilena
 Quinta Normal — comuna chilena
 Quinta do Sol — município do Paraná
 Quintã — freguesia do concelho de Vila Real, Portugal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos